«9-1-1» — американский процедуральный драматический телесериал, созданный Райаном Мёрфи, Брэдом Фэлчаком и Тимом Майниром по заказу телеканала Fox. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о работе служб спасения Лос-Анджелеса: полицейских, парамедиков, пожарных и диспетчеров.

Премьера шоу состоялась 3 января 2018 года. 16 января 2018 года стало известно о продлении сериала на второй сезон, а 25 марта 2019 года сериал продлили на третий сезон, премьера которого состоялась 23 сентября 2019 года. В апреле 2020 года сериал был продлен на четвертый сезон 17 мая 2021 года телеканал FOX продлил телесериал на пятый сезон. Премьера сезона состоялась 20 сентября 2021 года. В мае 2022 года канал продлил телесериал на шестой сезон.

В мае 2019 года телекомпания Fox заказала спин-офф под названием «9-1-1: Одинокая звезда» с Робом Лоу и Лив Тайлер в главных ролях. Его премьера состоялась 19 января 2020 года.

В ролях

Производство

Разработка 
Производством сериала занимается студия 20th Century Fox Television, а Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак и Тим Майнир выступают в качестве исполнительных продюсеров. Съемки премьерного эпизода были поручены Брэдли Букеру.
16 января 2018 года стало известно о продлении сериала на второй сезон, состоящий из 18 серий. 25 марта 2019 года сериал продлили на третий сезон, премьера которого состоялась 23 сентября 2019 года.

Кастинг 
В октябре 2017 года Анджела Бассетт, Питер Краузе и Конни Бриттон получили главные роли в телесериале. Позже в том же месяце Оливер Старк, Аиша Хиндс, Кеннет Чои и Рокмонд Данбар присоединились к основному составу шоу.

14 мая 2018 года было объявлено, что Дженнифер Лав Хьюитт присоединится к главному составу во втором сезоне проекта, и будет исполнять роль Мэдди Бакли, сестры Бака, а также будет новым оператором службы спасения 911. 23 мая 2018 года к главному составу присоединился Райан Гузман в роли нового пожарного Эдди Диаса.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2018—2019)

Сезон 3 (2019—2020)

Сезон 4 (2021)

Сезон 5 (2021—2022)

Сезон 6 (2022—2023)

Отзывы критиков 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон сериала получил рейтинг 70 % со средней оценкой 5,86/10 на основе 30 рецензий. На Metacritic у первого сезона сериала 60 баллов из 100 на основе 22 рецензий, что говорит о «смешанных и средних оценках».

Спин-офф 
12 мая 2019 года стало известно о разработке спин-оффа «9-1-1: Одинокая звезда», главную роль в котором сыграет Роб Лоу. Премьера спин-оффа назначена на 19 января 2020 года после чемпионата NFC.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Райаном Мерфи
Телесериалы, созданные Брэдом Фэлчаком
Драматические телесериалы США
Медицинские телесериалы США
Экшен-телесериалы США
Телесериалы-триллеры США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала Fox